Daron est une série télévisée française en format 2 x 45 minutes par histoire réalisée par Frank Bellocq sur un scénario de Manon Dillys et Anthony Maugendre.

Cette fiction est une coproduction de Exilène Films et JLA Productions pour TF1.

Synopsis

Distribution 
 Didier Bourdon : Vincent Daron
 Mélanie Bernier : Pauline Lefranc
 Audrey Pirault : Esther
 Ludovik : Grégory 
 Florent Peyre : un client du cabinet, accusé de meurtre
 Mathilda May : Coco
 Nick Mukoko : Mahadi
 François-David Cardonnel :

Production

Genèse et développement 
La série est créée et écrite par Manon Dillys et Anthony Maugendre, et réalisée par Frank Bellocq.

Attribution des rôles

Tournage 
Le tournage du double pilote de la série commence le  à Bordeaux et dans sa région.

Fiche technique 
 Titre français : Daron
 Genre : 
 Production : Françoise Bertheau-Guillet et Jean-Sébastien Bouilloux
 Sociétés de production : Exilène Films et JLA Productions
 Réalisation : Frank Bellocq
 Scénario : Manon Dillys et Anthony Maugendre
 Musique : 
 Décors : 
 Costumes : 
 Photographie : 
 Son : 
 Montage : 
 Maquillage : 
 Pays de production : 
 Langue originale : français
 Format : couleur
 Nombre de saisons : 1
 Nombre d'épisodes : 
 Durée : 2 x  par histoire 
 Dates de première diffusion :

Références 

Série télévisée créée en 2023
Série télévisée française des années 2020
Série télévisée se déroulant en France
Série télévisée en français